«Трудоголики» (англ. Workaholics) — американский комедийный телесериал, транслировавшийся на канале Comedy Central с 6 апреля 2011 по 15 марта 2017 года. В центре сюжета — трое лучших друзей, работающих и живущих вместе.

Сюжет 
Трое главных героев встретились в колледже, откуда вскоре были отчислены. Теперь они живут вместе в Ранчо-Кукамонга, Калифорния, где совмещают работу в телемаркетинговой компании «TelAmeriCorp» днём и вечеринки ночью.

Актёры и персонажи

Главные персонажи 
 Блейк Андерсон — Блейк Хендерсон
 Адам Дивайн — Адам Димамп
 Андерс Холм — Андерс «Дерс» Холмвик
 Джиллиан Белл — Джиллиан Белк (1 сезон; также 4-7 сезоны)
 Мэрибет Монро — Элис Мёрфи (1 сезон; также 4-7 сезоны)
 Эрик Гриффин — Монтез Волкер

Второстепенные персонажи 
 Кайл Ньюачек — Карл Хьюачек
 Билл Стивенсон — Билл (4-7 сезоны)

Обзор сезонов

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2011 году
Программы телеканала Comedy Central
Телесериалы на английском языке
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы США, завершённые в 2017 году